Harvard steht für
 Harvard University, eine US-amerikanische Universität in Cambridge (Massachusetts), gegründet 1636
 Harvard-College-Observatorium
 Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
 (736) Harvard, einen nach der Universität benannten Asteroiden
 Harvard-Ansatz, Konzept im Bereich Human Resource Management (Personalwesen)
 Harvard-Architektur, ein Schaltungskonzept zur Realisierung schneller CPUs und Signalprozessoren
 Harvard Bridge, eine nach dem Namensgeber der Universität benannte Brücke von Boston nach Cambridge
 Harvard Dental Company, Berlin, Hersteller von Harvard-Zement, siehe Zinkphosphatzement
 Harvard-Konzept, eine Methode des Verhandelns
 Harvard Motor Car Company,  ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Harvard-Zitation, eine in der wissenschaftlichen Literatur übliche Zitierweise, bei der die Quellenangabe im Mengentext steht
 Trainingsflugzeug North American T-6 aus dem Zweiten Weltkrieg
 Harvard Tarn, Gebirgstümpel im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harvard (Arkansas)
 Harvard (Idaho)
 Harvard (Illinois)
 Harvard (Iowa)
 Harvard (Kalifornien)
 Harvard (Massachusetts)
 Harvard (Michigan)
 Harvard (Nebraska)
 Harvard (New York)
 Harvard (Texas)
 Harvard Township (Nebraska)

Harvard ist der Nachname folgender Personen: